Loess steht für:

 Locally Weighted Scatterplot Smoothing, kurz: LOESS, siehe Kernregression#Lokal lineare Kernregression
 ein homogenes, ungeschichtetes, hellgelblich-graues Sediment, siehe Löss (engl. loess)